Tukaj je spisek vseh osvojenih medalj po državah na Zimskih olimpijskih igrah 2006 v Torinu, Italija.
Uvrščene so po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.

(poudarjena je država gostiteljica, v krepkem je največje število medalj v kategoriji)

Viri 
 International Olympic Committee: Olympic Games: Turin 2006, Medal Table, Laussana, 2006